Эквая — топоним:

 Эквая (приток Ялбынъя)
 Эквая (приток Воръя)